Stelling van Thales (rechten)
 Stelling van Thales (cirkels)